STY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aeropuerto Departamental de Salto, Salto, Uruguay